Tote Erde steht für:

 Kommissarin Lucas – Tote Erde, deutscher Fernsehfilm von Sabine Bernardi (2019)
 Tatort: Tote Erde, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2012)